

Patronyme Dauriac 
Lionel Dauriac (1847-1923), philosophe français
Christian Dauriac, de son vrai nom Christian Baysse, (° 1952 à Aurillac, Cantal), journaliste français
Jacqueline Dauriac (1945-), artiste plasticienne française
Romain Dauriac (1982-), ancien rédacteur en chef Clark Magazine entre 2009 et 2012

Patronyme d'Auriac 
 Étienne d'Auriac mort entre mai 1284 et avril 1285, évêque de Mende entre 1275 et 1284.
 Jules Berlioz d’Auriac né en 1820, mort à une date inconnue, écrivain français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français